Kukavica – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Kukavica – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Vladičin Han
 Kukavica – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Vlasotince